En la mitología clásica, Hércules, llamado Heracles por los griegos, era un héroe hijo del dios Júpiter y de la mortal Alcmena. El nombre de Hércules también puede referirse a:

Personas 
 El nombre propio Hércules.
 Hércules de Macedonia (326 - 309 a. C.), hijo de Alejandro Magno y Barsine.
 Hércules I de Este (1431-1505), Duque de Ferrara, Módena y Reggio desde 1471 hasta su muerte.
 Hércules II de Este (1508-1559), Duque de Ferrara, Módena y Reggio desde 1534 hasta su muerte.
 Hércules III de Este (1727-1803), duque de Módena y Reggio entre 1780 y 1796.

Deportes 
 Hércules Club de Fútbol, equipo de fútbol de España.
 Hércules Club de Fútbol B, equipo filial del Hércules CF.
 Hércules CF Femenino, equipo de fútbol femenino de España.
 Hércules de Hospitalet, equipo de béisbol de España.
 Hércules es también el nombre de un equipo histórico de fútbol de El Salvador.

Música

 Ercole amante, ópera de Francesco Cavalli.
 Hércules (Händel)
 Ercole su'l Termodonte, ópera barroca de Vivaldi

Ficción 
Cine

 Hércules, (1958), película protagonizada por Steve Reeves.
 Hércules (1983), película dirigida por Luigi Cozzi, protagonizada por Lou Ferrigno.
 Hércules, película de 1997 de Disney.
 Hércules: El origen de la leyenda, película de 2014 de Renny Harlin.
 Hércules, película de 2014 de Brett Ratner.
Series
 Poderoso Hércules, serie animada de 1963.
 Serie televisiva Hercules: The Legendary Journeys protagonizada por Kevin Sorbo.
 Hércules (1998) serie animada basada en la película de Disney.

Literatura
 Hércules personaje de DC Comics basado libremente en el Hércules mitológico.
 Hércules es un personaje de Marvel Comics basado libremente en el Hércules mitológico.
 Hércules Poirot, detective de muchas novelas de Agatha Christie.

Barcos 
 La fragata Hércules, nave insignia de las Provincias Unidas del Río de La Plata.
 El vapor Hércules, de la Armada Argentina.
 HMS Hercules : 6 buques de la Roayl Navy británica.

Aviación 
 El avión de transporte militar Lockheed C-130 Hercules.
 El hidroavión de ocho motores Hughes H-4 Hercules.

Astronomía 
 Asteroide (5143) Heracles
 Cráter lunar Hércules
 Constelación de Hércules

Otros 
 La ciudad de Hercules (California, Estados Unidos).
 La localidad de Hércules (Coahuila, México).
 Hércules, escultura de Miguel Ángel.
 El escarabajo hércules.
 El emulador de mainframes IBM Hercules.
 Torre de Hércules. Faro romano. La Coruña.